In the Bleak Midwinter – poema natalizio di Christina Rossetti del 1872, musicato successivamente come canto natalizio da Gustav Holst e da Harold Darke
 Nel bel mezzo di un gelido inverno (In the Bleak Midwinter) – film del 1995 diretto da Kenneth Branagh